Manchester Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Manchester Apartments (Indiana), ID-Nr. 98000302
 Manchester Apartments (Michigan), ID-Nr. 85002941